Naast est une section de la ville belge de Soignies, située en Wallonie dans la province de Hainaut.
Naast est un groupe de rock français.